O "Futebolista Africano do Ano" é um prémio futebolístico individual que desde 1992 é concedido anualmente pela Confederação Africana de Futebol. O prémio avalia o rendimento dos futebolistas africanos ao longo de todo o ano, tanto nas atuações em seus clubes como nas suas respectivas seleções nacionais.

O prémio, que também é conhecido como Glo-CAF Award, ganhou mais importância a partir de 1995, quando a revista France Football deixou de entregar a Bola de Ouro africana. Desde então, o "Futebolista Africano do Ano" tornou-se a premiação mais prestigiada do futebol africano.

Vencedores - Prêmio CAF (1992-presente)

Vencedores – Prêmio France Football (1970–1994) 

O prêmio dado pela revista France Football premiou o melhor futebolista Africano do ano entre 1970 e 1994. A premiação foi interrompida em 1995 após o prêmio de melhor futebolista Europeu do ano (Ballon d'Or) começar a premiar jogadores de todos os continentes, o prêmio foi dado a George Weah naquele ano. Ele foi substituído por uma prêmio oficial dado pela Confederação Africana de Futebol desde 1992.

Vencedores por país 

* Conhecido como  até 1997.

Vencedores por jogador

1 Bwalya, Keita, Sunday, Souleymane, Bwanga, Moukila, Faras, Dhiab, Razak, Manga-Onguené, Belloumi, Al-Khatib, Abega, Timoumi, Zaki, Madjer, Yekini, Amunike, Weah, Ikpeba, Hadji, Mboma, Kanoute, Emmanuel Adebayor, Riyad Mahrez e Sadio Mané.

Vencedores por clube
4 Marseille, Manchester City, Liverpool
2 Arsenal, Asante Kotoko, Barcelona, Canon Yaoundé, Chelsea, Internazionale, Mallorca, Monaco

Ver Também
Melhor jogador do mundo pela FIFA

Prémios de futebol da África